Mandril
 Mandril (ferramenta)
 Mandril (ferramenta de corte)

Desambiguação